Het schild van een Wapen (heraldiek)
Wapenbord, een plaat van hout of metaal waarop het wapen van een persoon of instelling is geschilderd